Dornbirn (district)
 Dornbirn (stad)